Kaukosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaukosaari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Kaukosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kaukosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar